Fadil Abdurahmanović (* 24. Juli 1939 in Sarajevo) ist ein bosnischer Schachkomponist.

Leben 
Abdurahmanović publiziert etwa seit 1956 Schachaufgaben. Er hat sich auf Hilfsmatts spezialisiert und gehört zu den kreativsten Autoren dieses Genres. 1972 wurde er zum Internationalen Preisrichter für Schachkomposition ernannt. Großmeister für Schachkomposition ist er seit 1992.

Lösungen:
1. Kf5 Da5
2. Sg4 Ld3 matt
1. Kd6 Td1
2. Lg2 Lb4 matt

Weblinks 
 
 Kurzbiografie von Fadil Abdurahmanović (französisch)

Einzelnachweise 

Schachkomponist
Bosnier
Geboren 1939
Mann
Person (Sarajevo)